Organon est un mot grec ancien signifiant instrument, organe, ouvrage.
 L'Organon désigne un ensemble de traités de logique que l'on attribue à Aristote.
 Le Petit organon pour le théâtre, dans lequel Bertolt Brecht expose sa vision du théâtre.
 Organon der Heilkunst (1810), de Samuel Hahnemann, est une œuvre où il expose sa vision de l'art de soigner et pose les bases de l'homéopathie.
 Organon BioSciences, industrie pharmaceutique multinationale d'origine néerlandaise
 Organon est un mot grec ancien signifiant instrument, organe et ouvrage, homonyme d'orgue.